Нула́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Оз. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32299.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 110 км западнее Тулузы, в 37 км к северо-западу от Оша.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 98 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 62 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 39 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 62,9 %, в 1999 году было 82,1 %). Из 39 активных жителей работали 36 человек (22 мужчины и 14 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 23 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иакова

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер